Tadsjikistans Nationalsang var Tadsjikistans nationalsang da det var en republik i Sovjetunionen.

Baggrund 
Nationalsangen blev brugt fra 1946 til 1994. Musikken blev komponeret af Suleiman Yudakov og teksten blev skrevet af Abulkasim Lakhuti. Melodien bliver brugt i Surudi Milli men med andre tekster. I 1977 blev teksten ændret for at fjerne referencer til Josef Stalin. Dette er versionen præsenteret her i Tadsjikisk. Den russiske, derimod, er en ældre version.

Tadsjikisk tekst 
Чу дасти рус мадад намуд,
бародарии халқи совет устувор шуд,
ситораи ҳаёти мо шарорабор шуд.
Гузаштаҳои пурифти хори мо
ба ҷилва омаданду дар диёри мо, диёри мо
устақил давлати тоҷикон барқарор шуд. 

Ба ҳоли таб даруни шаб
Садои раъди давлати Ленин фаро расид
Зи барқи байрақаш сиёҳии ситам парид
Саодати ҷовидон дар ин замин
Зи партия ба мо расид, ба партия сад офарин
Марду озода моро чунин ӯ бипарварид

Шиори мо диҳад садо:
Баробарӣ, бародарӣ миёни халқи мо.
Зи хонадони мо касе намешавад ҷудо,
Ягонагиро ба худ сипар кунем
Ба сӯи фатҳи коммунизм сафар кунем,сафар кунем,
Зинда бод мулки мо, халқи мо, Иттиҳоди мо

Tadsjikisk tekst (Romerske alfabet) 

Chu dasti rus
madad namud,
barodarii khalqi sovet ustuvor shud,
sitorai hayoti mo sharorabor shud.
Guzashtahoi purifti khori mo
ba jilva omadandu dar, diyori mo, diyori mo
ustaqil davlati tojikon barqaror shud.

Ba holi tab
daruni shab
Sadoi ra'di davlati Lenin faro rasid
Zi barqi bayraqash siyohii sitam parid
Saodati jovidon dar in zamin
Zi partiya ba mo rasid, ba partiya sad ofarin.
Mardu ozoda moro chunin ū biparvarid.

Shiori mo
dihad sado:
Barobarī, barodarī miyoni khalqi mo.
Zi honadoni mo kase nameshavad judo,
Yagonagiro ba khud sipar kunem
Ba sūi fathi kommunizm safar kunem, safar kunem,
Zinda bod mulki mo, khalqi mo, Ittihodi mo.

Russisk tekst 
Руси рука 
На все века 
В семью могучую слила советский весь народ. 
Над нами новая судьба в лучах зари встает. 
Мы древней доблестью вновь сердца зажгли, 
Повсюду слава гремит родной земли. 
В государстве таджикском таджик воле гимн поет. 
  
Под игом тьмы 
Томились мы. 
Но грянул громом благодатным Ленина призыв, 
Багряной молнией сверкнуло знамя, тьму пронзив. 
Счастливый день, вольный труд, стальную мощь 
Несет нам Сталин родной, любимый вождь. 
Как отец, нас растил он, в трудах, в битвах закалив. 
  
Велим сынам, 
Подобно нам, 
Рукою грозною разить бесчестный вражий строй 
И верность вечную хранить семье своей большой. 
Единство стало щитом нам боевым. 
Во всех сраженьях врагов мы победим. 
Век живи, милый край, век живи, наш Союз родной!

Eksterne links 
 MIDI file
 Vocal recording in MP3 format
 Lyrics – nationalanthems.info

Sovjetiske Socialistiske Republiks nationalsang
Tidligere nationalsange